Dios de Israel puede referirse a:

 Dios en el Judaísmo, Dios como se entiende en la discusión teológica judía.
 Yahweh, El Dios nacional de los antiguos Reinos de Israel y Judá.
 Tetragrámaton, Las cuatro letras hebreas YHWH como el nombre de Dios, y varias pronunciaciones que se les dan..
 El Shaddai, Uno de los nombres del Dios de Israel.

Véase también
 Dios
 Dios en religiones abrahámicas
 Dios en el cristianismo
 Dios en el islam

Deidades en el Tanaj